Карде́н ():
 Клод Жозефі́н Роз Карде́н () (1938) — італійська актриса.
 П'єр Карден () (1922) — модельєр, кутюр'є